Уманес-де-Мадрид () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-Сур. Занимает площадь 20 км². Население — 18541 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Oficial Ayuntamiento de Humanes de Madrid
 1ª Web NO Oficial de Humanes de Madrid
 El Portal de Humanes de Madrid
 El Portal Vecinal de Humanes de Madrid :: Foros, noticias, eventos, información general y mucho más . 

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида